Кобан — половецький хан.
 Кобан — японська золота монета.